Antygonidzi – dynastia macedońska wywodząca się od jednego z diadochów, Antygona Jednookiego, władająca Macedonią w okresie hellenistycznym. Jej zmierzch wiązał się z podbiciem Macedonii przez Rzymian i utworzeniem z niej rzymskiej prowincji.

 Antygon I Jednooki (Antigonos Monophthalmos) 306 p.n.e. - 301 p.n.e.
 Demetriusz I Poliorketes (Demetrios Poliorketes) 306 p.n.e. - 283 p.n.e. (razem z ojcem do 301 p.n.e.)
 Antygon II Gonatas (Antigonos Gonatas) 283 p.n.e. - 239 p.n.e.
 Demetriusz II Antygonida (Demetrios) 239 p.n.e. - 229 p.n.e.
 Antygon III Doson (Antigonos Doson) 229 p.n.e. - 221 p.n.e.
 Filip V (Philippos) 221 p.n.e. - 179 p.n.e.
 Perseusz (Perseus) 179 p.n.e. - 168 p.n.e.
 Andriskos (Andriskos) 149 p.n.e. - 148 p.n.e.

Zobacz też 
 Antypatrydzi
 Argeadzi

Drzewo genealogiczne 

Dynastie hellenistyczne
Drzewa genealogiczne